Edward Tritschler (1885-1963) – ginnasta e multiplista statunitense
Karl Heinz Tritschler (1949) – ex arbitro di calcio tedesco
Richard Tritschler (1883-1954) – ginnasta e multiplista statunitense
William Tritschler (1873-1939) – ginnasta e multiplista statunitense